Константинопольский договор — ряд договоров, заключенных в Константинополе, позже Стамбуле.

 Константинопольский договор (1479) — мирный договор, заключенный 25 января 1479 года между Османской империей и Венецианской республикой
 Константинопольский мирный договор (1700) — мирный договор, заключённый а между Россией и Османской империй
 Константинопольский договор (1712) — мирный договор, заключённый а между Россией и Османской империй
 Константинопольский «Вечный Мир» а между Россией и Османской империй
 Константинопольский договор (1724) — договор от а, разграничивающий сферы влияния Российской и Османской империй в Закавказье.
 Константинопольский договор (1832) — договор между Османской империей, Великобританией, Францией и Россией
Константинопольский мирный договор между Россией и Турцией (1879) - мирный договор, заключённый 27 января (8 февраля) 1879 г., между Россией и Османской империй
 Константинопольский договор (1897) — мирный договор от 4 декабря 1897 года, между Грецией и Османской империей
 Константинопольский мирный договор (1913) — мирный договор, заключённый 29 сентября 1913 года между Болгарией и Турцией